Un Quintette pour piano et cordes ou Quintette avec piano est un ensemble de cinq musiciens, le piano étant accompagné d'un quatuor à cordes dont les membres jouent de différents instruments .

Ce titre renvoie également à de nombreuses œuvres :

 Quintette pour piano et cordes  de Franz Berwald
 Quintette pour piano et cordes  de Franz Berwald
 Quintette pour piano et cordes d'Amy Beach
 Quintette pour piano et cordes de Wilhelm Berger
 Quintette pour piano et cordes de Johannes Brahms
 Quintette pour piano et cordes de Frank Bridge
 Quintette pour piano et cordes de Dmitri Chostakovitch
 Quintette pour piano et cordes  d'Ernő Dohnányi
 Quintette pour piano et cordes  d'Ernő Dohnányi
 Quintette pour piano et cordes  d'Antonín Dvořák
 Quintette pour piano et cordes d'Edward Elgar
 Quintette pour piano et cordes de Dorothy Erhart
 Quintette pour piano  de Louise Farrenc
 Quintette pour piano  de Louise Farrenc
 Quintette pour piano et cordes  de Gabriel Fauré
 Quintette pour piano et cordes  de Gabriel Fauré
 Quintette pour piano et cordes de César Franck
 Quintette pour piano et cordes de Reynaldo Hahn
 Quintette pour piano et cordes de Jean Huré
 Quintette pour piano et cordes de Vincent d'Indy
 Quintette pour piano et cordes de Charles Koechlin
 Quintette pour piano et cordes de Boris Liatochinski
 Quintette pour piano et cordes de Giuseppe Martucci,
 Quintette pour piano et cordes Vítězslav Novák
 Quintette pour piano et cordes de Gabriel Pierné
 Quintette pour piano et cordes de Josef Rheinberger
 Quintette pour piano et cordes de Camille Saint-Saëns
 Quintette pour piano et cordes de Philipp Scharwenka
 Quintette pour piano et cordes de Florent Schmitt
 Quintette pour piano et cordes « La Truite » de Franz Schubert
 Quintette pour piano et cordes de Robert Schumann
 Quintette pour piano et cordes de Josef Suk
 Quintette pour piano et cordes de Joaquín Turina
 Quintette pour piano et cordes de Louis Vierne
 Quintette pour piano et cordes  de Charles-Marie Widor
 Quintette pour piano et cordes  de Charles-Marie Widor
 Quintette pour piano et cordes de Juliusz Zarębski

Voir aussi